Дзержинское — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Дзержинское — село в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области.
 Дзержинское (быв. Колпаковское) — прежнее название села Токжайлау Алакольского района Алматинской области.
 Дзержинское — прежнее название села Бесагаш Талгарского района Алматинской области.
 Дзержинское — до 2000 г. название аула Кызылжар Каратальского района Алматинской области.

Приднестровье 
 Дзержинское — село в Дубоссарском районе.

Россия 
 Дзержинское — село в Хасавюртовском районе Дагестана.
 Дзержинское — населённый пункт в Славском районе Калининградской области.
 Дзержинское — село в Дзержинском районе Красноярского края.
 Дзержинское — село в Октябрьском районе Приморского края.
 Дзержинское — село в составе г. Томск Томской области.

Украина 
 Дзержинское — село в Новоазовском районе Донецкой области.
 Дзержинское — посёлок в составе города Луганск Луганской области.
 Дзержинское — село в Волочисском районе Хмельницкой области, ликвидировано в 2009 году.
 Дзержинское — до 2016 года название посёлка Мирное в Лиманском районе Донецкой области.
 Дзержинское — до 2016 года название села Берёзовое в Меловском районе Луганской области.
 Дзержинское — до 2016 года название села Ермишково в Великомихайловском районе Одесской области.
 Дзержинское — до 2016 года название села Приднепрянское в Кременчугском районе Полтавской области.
 Дзержинское — до 2016 года название села Луговое в Сумском районе Сумской области.

См. также 
 Дзержинское сельское поселение

Объекты, названные в честь Феликса Дзержинского